Southeast (wielerploeg), Italiaanse wielerploeg
 Southeast (New York), plaats in New York, Verenigde Staten
 Southeast (Washington, D.C.), stadsdeel van Washington D.C.

Zie ook
Zuidoost (doorverwijspagina)